Migliarino ima više značenja:
 Migliarino, Ferrara
 Migliarino, Pisa